Gmina Moszczenica bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Moszczenica (Powiat Gorlicki), eine Landgemeinde im Powiat Gorlicki der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Moszczenica, eine Landgemeinde im Powiat Piotrkowski der Woiwodschaft Łódź; siehe Moszczenica (Powiat Piotrkowski)